Guevara ist der Familienname folgender Personen:

 Aleida Guevara (* 1960), kubanische Ärztin und Politikerin
 Alfredo Guevara (1925–2013), kubanischer Kulturpolitiker
 Amado Guevara (* 1976), Fußballspieler aus Honduras
 Ana Guevara (* 1977), mexikanische Leichtathletin
 Ander Guevara (* 1997), spanischer Fußballspieler
 Antonio de Guevara (~1480–1545), spanischer Schriftsteller
 Asa Guevara (* 1995), Leichtathlet aus Trinidad und Tobago
 Carlos Guevara (* 1930), mexikanischer Fußballspieler
 Camilo Guevara (1962–2022), kubanischer Dokumentarist
 Che Guevara (1928–1967), argentinischer Arzt und kubanischer Revolutionär, Politiker und Guerillaführer
 Diego Ladrón de Guevara (1641–1718), Bischof von Quito und Vizekönig von Peru
 Emanuel Guevara (* 1989), argentinischer Radrennfahrer
 Emmanuel Guevara, mexikanischer Fußballspieler
 Enrique Ladrón de Guevara (1927–2014), mexikanischer Reitsportler und Funktionär
 Fabián Guevara (* 1968), chilenischer Fußballspieler
 Federico Salas Guevara (1950–2021), peruanischer Politiker
 Fernando Niño de Guevara (1541–1609), Erzbischof von Sevilla und spanischer Großinquisitor
 Francisca Josefa del Castillo y Guevara (1671–1742), spanische Nonne und Mystikerin
 Geovany Guevara, salvadorianischer Straßenradrennfahrer
 Gerardo Guevara (Luis Gerardo Guevara Viteri; * 1930), ecuadorianischer Komponist
 Íñigo Vélez de Guevara, Conde de Oñate (1566–1644), spanischer Staatsmann und Diplomat
 Izan Guevara (* 2004), spanischer Motorradrennfahrer
 José Francisco Milla Guevara (1789–unbekannt), Supremo Director der Provinz Honduras
 Juanfran Guevara (* 1995), spanischer Motorradrennfahrer
 Juan Gualberto Guevara (1882–1954), peruanischer Erzbischof und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Laureano Guevara (Laureano Manuel Ladrón de Guevara Romero; 1889–1968), chilenischer Maler
 Luis Vélez de Guevara (1579–1644), spanischer Dramatiker und Romancier 
 Manuel Guevara (* 1969), venezolanischer Radrennfahrer
 Michael Guevara (* 1984), peruanischer Fußballspieler
 Nacha Guevara (* 1940), argentinische Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin

 Tomás Guevara (1865–1935), chilenischer Historiker, Ethnologe und Pädagoge
 Wálter Guevara Arze (1912–1996), bolivianischer Anwalt und Politiker
 Yadira Guevara-Prip (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Zabryna Guevara (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin

Guevara ist der Ortsname von
 Guevara (Álava), Ort in der Gemeinde Barrundia (Álava), Provinz Álava, Spanien